Das Damendoppel der Australian Championships 1958 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Shirley Fry und Althea Gibson. Im Endspiel setzten sich Mary Hawton / Thelma Long gegen Lorraine Coghlan / Angela Mortimer mit 7:5, 6:8 und 6:2 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1958